Paulo Azevedo Chaves, ou apenas Paulo Chaves (Recife, 1938) é um jornalista, escritor, tradutor e crítico de arte brasileiro.

Biografia
Estudou francês na Universidade de Lausanne, Suíça, e no Centro Europeu Universitário de Nancy, França, onde foi bolsista do governo daquele país. Em 1963, concluiu o Bacharelado em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em 1969, publicou Narciso e Prometeu (poesia), pela Imprensa Universitária.

Entre 1973 e os anos 90, assinou a coluna Poliedro no Diário de Pernambuco, na qual exerceu seu ofício de crítico de arte e literatura, publicando poesia e dando espaço a jovens talentos. A partir de 1979, assinou a coluna Artes e Artistas no mesmo jornal. Durante o ano de 1980, coordenou a Revista Artes Plásticas, publicada pela Pool Editorial.

Livros
 Narciso e Prometeu (poesia). Recife: Imprensa Universitária, 1969.
 Versos escolhidos (traduções). Recife. Edições Pirata, 1982.
 Catálogo pernambucano de arte (apresentação de Paulo Azevedo Chaves). Recife: Grupo X, 1987.
 Nu cotidiano. Recife: Grupo X, 1988.
 Nus (org.). Recife, Comunicarte, 1991.
 Poemas Homoeróticos Escolhidos (organização e traduções de Paulo Azevedo Chaves). Lisboa: INDEX ebooks, 2014.
 À Sombra da Casa Azul (autobiografia). Lisboa: INDEX ebooks, 2015.

Referências
 CHAVES, Paulo Azevedo. Versos escolhidos (traduções). Recife. Edições Pirata, 1982.

Paulo Azevedo Chaves
Paulo Azevedo Chaves
Paulo Azevedo Chaves
Paulo Azevedo Chaves
Paulo Azevedo Chaves
Naturais do Recife
Alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro